

Список 
 1 февраля — Борис Быков (82) — Герой Советского Союза.
 2 февраля — Арыстанбеков Хайдар (88) — советский государственный и партийный деятель, председатель Исполнительного комитета Западно-Казахстанского краевого Совета.
 4 февраля — Небиеридзе, Борис Константинович (65) — кинорежиссёр 
 4 февраля — Попов, Николай Сергеевич (76) — главный конструктор танка Т-80 
 4 февраля — Меллер, Стефан (66) — историк, дипломат 
 4 февраля — Полевой, Вадим Михайлович (84) — историк искусства. 
 5 февраля — Николай Гусев (83) — преподаватель, отличник народного образования. 
 5 февраля — Махариши Махеш Йоги (91) — создатель трансцендентальной медитации. 
 5 февраля — Пономаренко, Виталий (33) — чемпион мира по пауэрлифтингу, рекордсмен; сердечный приступ во время тренировки. 
 6 февраля — Тихон Краля (88) — старший сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 6 февраля — Эндрю Харвуд (62) — австралийский телеведущий и актёр.
 7 февраля — Северин, Гай Ильич (81) — академик РАН, доктор технических наук, конструктор катапультных кресел и космических скафандров. 
 7 февраля — Берти, Эндрю (78) — великий магистр Мальтийского ордена.
 7 февраля — Николай Михайлашев (90) — Герой Советского Союза.
 8 февраля — Анатолий Коваленко (89) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 9 февраля — Егоров, Георгий Михайлович (89) — адмирал флота, Герой Советского Союза
 10 февраля — Арийс Гейкинс (71), советский латвийский актёр.
 10 февраля — Тиберий Попович (77) советский футболист.
 10 февраля — Шайдер, Рой (75), американский актёр. 
 11 февраля — Зельман Кац (96) — советский поэт и фронтовой корреспондент.
 11 февраля — Том Лантос (80) — американский политик.
 11 февраля — Самарский, Александр Андреевич (87) — российский математик, академик РАН. 
 11 февраля — Яков Цегляр (95) — старейший композитор и педагог Украины.
 12 февраля — Патаркацишвили, Аркадий Шалвович (Бадри Патаркацишвили) (52) — грузинский оппозиционный политик и бизнесмен; сердечный приступ. 
 12 февраля — Мугния, Имад (45) — начальник спецслужб организации «Хизбалла»; убийство, взрыв автомобиля. 
 12 февраля — Чириков, Борис Валерианович (79) — физик-ядерщик, академик РАН. 
 13 февраля — Н’Дье, Ассан (33) — сенегальский футболист, защитник.
 13 февраля — Анри Сальвадор (90) — французский певец.
 13 февраля — Итикава, Кон (92) — японский кинорежиссёр. 
 14 февраля — Пётр Курасанов (91) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 14 февраля — Кудайберген Сураганов (86) — Герой Советского Союза.
 15 февраля — Соломенцев, Михаил Сергеевич (94) — председатель Совета Министров РСФСР (1971—1983), партийный деятель. 
 15 февраля — Манорама (наст. имя Erin Isaac Daniel, 81) — индийская актриса (130 фильмов), получившая всемирную известность, исполнив роль «крутой тёти» в фильме «Зита и Гита».
 16 февраля — Иван Беляев (84) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной и советско-японской войн, смоленский историк-краевед, Почётный гражданин Смоленска.
 16 февраля — Омаров, Байтен Валиханович (80) — казахстанский театральный режиссёр.
 16 февраля — Фоссетт, Стив (63) — американский миллиардер, воздухоплаватель, яхтсмен, совладелец фирмы Scaled Composites; авиакатастрофа, юридическая смерть (предполагаемое место и время смерти — штат Невада, сентябрь 2007). 
 16 февраля — Хмельницкий, Борис Алексеевич (67) — советский и российский актёр театра и кино. 
 18 февраля — Сабитова, Елена (28) — чемпионка мира по боксу среди женщин; панкреатит. 
 18 февраля — Роб-Грийе, Ален (85) — писатель, режиссёр, сценарист, теоретик и практик нового романа. 
 19 февраля — Бессмертнова, Наталья Игоревна (66) — балерина Большого театра. 
 19 февраля — Летов, Игорь Федорович (Егор Летов) (43) — рок-музыкант, лидер группы «Гражданская оборона». 
 19 февраля — Тюренков, Александр Алексеевич (83) — советский скульптор-монументалист,лауреат Ленинской премии 1970.
 20 февраля — Бирюкова Александра Павловна (79) — заместитель Председателя Совета Министров СССР в 1988—1990 годах. 
 20 февраля — Нахман Душанский — советский офицер госбезопасности, сотрудник НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ в Литовской ССР.
 21 февраля — Робин Мур — американский писатель, ветеран войны.
 22 февраля — Рубенш(с) де Фальку(о) (76) — бразильский актёр. 
 22 февраля — Ассман, Угу (75) — бразильский богослов, один из создателей Теологии освобождения. 
 22 февраля — Станислав Клименко (53) — советский и украинский кинорежиссёр и сценарист.
 22 февраля — Марлоу, Стивен (79) — американский писатель-детективщик. 
 23 февраля — Дрновшек, Янез (57) — президент Словении в 2002—2007 годах; рак. 
 23 февраля — Фрер, Поль (91) — автогонщик и журналист (Бельгия). 
 24 февраля — Емельяненко, Василий Борисович (96) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза, писатель.
 25 февраля — Трошин, Владимир Константинович (81) — советский и российский певец, актёр театра и кино. Известен как один из первых исполнителей популярной песни «Подмосковные вечера». 
 26 февраля — Эйзен, Артур Артурович (80) — русский певец, народный артист СССР, солист Большого театра. 
 26 февраля — Шомрон, Дан (70) — 12-ый начальник начальник Генштаба ЦАХАЛА, лично осуществлявший руководство операцией в Энтеббе. 
 27 февраля — Самуил Алёшин — русский советский драматург, сатирик.
 27 февраля — Николай Обедняк (82) — Герой Советского Союза.
 27 февраля — Рипперт, Ханс Рольф (Иван Ребров) (76) — оперный певец с диапазоном голоса в 4,5 октавы (от сопрано до баса), исполнитель народных песен, романсов, литургий. 
 28 февраля — Емельян Антонович (92) — украинский юрист, общественный деятель, доктор права.
 28 февраля — Варнавский, Алексей Дмитриевич (51) — советский футболист, мастер спорта, обладатель Кубка СССР (2 раза), серебряный призёр Чемпионата СССР 1979 г. в составе донецкого «Шахтёра»; обнаружен замёрзшим в сугробе
 29 февраля — Дженет Каган (63) — американская писательница-фантаст. 
 29 февраля — Кефчиян, Феликс Артаваздович (69) — российский кинооператор, работавший также на телевидении.
 29 февраля — Федорчук, Виталий Васильевич (89) — советский государственный и военный деятель, председатель КГБ СССР (1982) и министр внутренних дел СССР (1982—1986), генерал армии (1982). 
Списки умерших по месяцам
Умершие в 2008 году